В статье описывается распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекте РФ Нижегородской области, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, а также последствия пандемии COVID-19 для Нижегородской области.

Предыстория 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания у группы людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чём было сообщено в ВОЗ 31 декабря 2019 года.

Коэффициент летальности от COVID-19 намного ниже, чем от SARS 2003 года, но передача была значительно выше, со значительным общим числом погибших.

Хронология

Январь 2020 года

28 января 
 28 января 2020 года в Нижегородскую область поступили тест-системы для выявления случаев заражения COVID-19.
 28 января 2020 года в Минздраве Нижегородской области заявили, что пассажиров из аэропорта «Стригино» с подозрением на COVID-19 будут отправлять в инфекционную больницу № 2.
 28 января 2020 года с целью недопущения завоза и распространения случаев заражения COVID-19 в аэропорте «Стригино» был усилен карантинный контроль.

29 января 
 29 января 2020 года в Минобразования Нижегородской области сообщили о программе по возвращению нижегородских студентов из КНР.
 29 января 2020 года в Минздраве Нижегородской области сообщили о том, что область запаслась медикаментами на случай борьбы с COVID-19.

30 января 
 30 января 2020 года НГПУ им. К. Минина сообщил о приостановлении отправки студентов по обмену в КНР.

31 января 
 31 января 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о создании штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
 31 января 2020 года в Минздраве Нижегородской области опровергли слух о китайском спортсмене с коронавирусом находящемся в Нижнем Новгороде.

Февраль 2020 года

1 февраля 
 1 февраля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал «фейками» сообщения о коронавирусе в регионе.

3 февраля 
 3 февраля 2020 года пресс-служба ГЖД сообщила о оборудовании медпунктов РЖД бесконтактными инфракрасными термометрами.

5 февраля 
 5 февраля 2020 года Роспотребнадзор порекомендовал приостановить работу детских кружков и секций в Нижнем Новгороде.
 5 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде сообщили о дефиците медицинских масок.

6 февраля 
 6 февраля 2020 года в Нижегородском кремле прошло заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции, в ходе которого заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил о полном обеспечении региона средствами индивидуальной защиты и противовирусными аппаратами, также Гнеушев добавил, что в феврале планируются учения по борьбе с коронавирусом.

7 февраля 
 7 февраля 2020 года пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области сообщила об ограничении ввоза клещей, нематод и живых насекомых из-за риска заноса коронавируса из КНР.

11 февраля 
 11 февраля 2020 года Федеральная антимонопольная служба обнародовала данные в которых был зафиксирован рост цен на медицинские маски на 374 % в Нижегородской области.

18 февраля 
 18 февраля 2020 года Нижегородское управление по вопросам мигрантов приостановило приём в целях предупреждения распространения коронавируса.

27 февраля 
 27 февраля 2020 года замминистра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова сообщила об отсутствии случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области.

Март 2020 года

2 марта 
 2 марта 2020 года ряд крупных компаний работающих в Нижнем Новгороде ввёл запрет на командировки.

4 марта 
 4 марта 2020 года было сообщено о 35 нижегородцах, ушедших на карантин в связи с подозрением на случаи заражения коронавирусом.

6 марта 
 6 марта 2020 года был выявлен первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области, коронавирус был обнаружен у 26-ти летней нижегородки, вернувшейся из Милана.
 6 марта 2020 года в управлении пенсионного фонда Дзержинска заявили о намерении закупить 25 тыс. медицинских масок.

10 марта 

 10 марта 2020 года на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции заявили об развёртывании 34 коек для заражённых коронавирусом в медучреждениях Нижнего Новгорода.

13 марта 
 13 марта 2020 года пресс-служба администрации Нижнего Новгорода заявила об ежедневной проверке температура у учащихся в школах и детсадах в целях профилактики.

14 марта 
 14 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.
 14 марта 2020 года Департамент образования администрации Дзержинска сообщил о разрешении свободного посещения школ с 16 марта в Дзержинске.

20 марта 
 20 марта 2020 года нижегородские студенты-медики заявили о готовности помочь в борьбе с коронавирусом.
 20 марта 2020 года Минимущества Нижегородской области временно прекратило приём граждан в связи с распространением коронавируса.
 20 марта 2020 года Арбитражный суд Нижегородской области заявил о переносе рассмотрения дел из-за коронавируса.

21 марта 
 21 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приостановлении работы кальянных Нижнего Новгорода.
 21 марта 2020 года в Нижегородской области выявили 4 случая заражения коронавирусом.

22 марта 
 22 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уголовной ответственности в случае несоблюдения карантина нижегородцами.
 22 марта 2020 года Нижегородская митрополия сообщила о переходе православных гимназий на дистанционное обучение.
 22 марта 2020 года пресс-служба нижегородского правительства сообщила об открытии четырёх консультативных центров по вопросам диагностики и лечения коронавируса.

25 марта 
 25 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил план поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии.

26 марта 
 26 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о временном закрытии парикмахерских, ограничении посещения парков и других общественных мест.

27 марта 
 27 марта 2020 года Минобороны РФ сообщило о намерении построить инфекционный центр в Нижнем Новгороде до 30 апреля.
 27 марта 2020 года руководитель департамента образования Нижнего Новгорода заявила о переходе нижегородских школ на дистанционное обучение с 6 апреля.
 27 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил организовать контроль за нижегородцами, прибывающими из-за рубежа.

29 марта 
 29 марта 2020 года пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области сообщила о составлении более 40 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
 29 марта 2020 года пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщила о принятии аэропортом «Стригино» последнего международного рейса днём ранее.

30 марта 
 30 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о подключении нижегородцев с коронавирусом к аппаратам ИВЛ.
 30 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о «О введении режима повышенной готовности».

31 марта 
 31 марта 2020 года Минздрав Нижегородской области заявил об увеличении числа случаев заражения коронавирусом в регионе до 12.
 31 марта 2020 года главное управление органов ЗАГС Нижегородской области заявило о временном приостановлении заключения и расторжения браков до 1 июня.

Примечания 

Пандемия COVID-19 в России по административно-территориальным единицам
2020 год в Нижегородской области
Здравоохранение в Нижегородской области